Osoby
 Atilla Péczely (1897–1964), węgierski historyk i lekarz
 József Péczely (1789–1849), węgierski historyk
 József Péczely (1876–1944), węgierski pisarz i dziennikarz
 Ignác Péczely (1826–1911), węgierski lekarz, homeopata i irydolog
 László Péczely (1906–1980), węgierski historyk literatury